Dwa jeziora w Polsce:
 Jezioro Pniewskie – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Jezioro Pniewskie – jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa

Przypisy